McNeill ist der Familienname folgender Personen:
 Archibald McNeill († 1849), US-amerikanischer Politiker
 Billy McNeill (William McNeill; 1940–2019), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Chris McNeill (1954–2011), US-amerikanischer Skispringer
 Dan K. McNeill (* 1946), US-amerikanischer General

 Don McNeill (William Donald McNeill; 1918–1996), US-amerikanischer Tennisspieler
 George McNeill (* 1947), schottischer Leichtathletik, Fußball- und Rugby-Union-Spieler
 Ian McNeill (1932–2017), schottischer Fußballspieler und -trainer
 James McNeill (1869–1938), irischer Politiker und Diplomat
 James McNeill Whistler (1834–1903), US-amerikanischer Maler
 Jane McNeill (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin
 Jim McNeill († 2011), US-amerikanischer MotoCross-Fahrer

 Kenneth McNeill (1918–2001), jamaikanischer Politiker (PNP)
 Kia McNeill (* 1986), US-amerikanische Fußballspielerin
 Kristopher McNeill (* 1970), US-amerikanischer Umweltchemiker
 Lee McNeill (1964–2021), US-amerikanischer Leichtathlet
 Liam McNeill (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler
 Lillian McNeill Palmer (1871–1961), US-amerikanische Kunstschmiedin
 Lloyd McNeill (1935–2021), US-amerikanischer Jazzmusiker und bildender Künstler
 Mark McNeill (* 1993), kanadischer Eishockeyspieler
 Mica McNeill (* 1993), britische Bobfahrerin
 Patrick McNeill (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler
 Pauline McNeill (* 1962), schottische Politikerin
 Reid McNeill (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler
 Robert Duncan McNeill (* 1964), US-amerikanischer Schauspieler, Produzent und Regisseur
 Ronald McNeill, 1. Baron Cushendun (1861–1934), britischer Politiker, Abgeordneter des House of Commons, Peer, Minister
 Tara McNeill (* 1989), irische Sängerin

 Wykeham McNeill (* 1957), jamaikanischer Politiker (PNP)

Siehe auch:
 MacNeill
 McNeal
 McNeil
 Port McNeill